Slovenske železnice – società ferroviaria slovena
 Slovenské železnice – società ferroviaria della Prima repubblica slovacca (1939-1945)